Рамзес е името на 11 фараони от Новото царство на Древен Египет:

19-а династия
 Рамзес I: основател на 19-а династия
 Рамзес II („Рамзес Велики“)
20-а династия
 Рамзес III
 Рамзес IV
 Рамзес V
 Рамзес VI
 Рамзес VII
 Рамзес VIII
 Рамзес IX
 Рамзес X
 Рамзес XI: последният владетел на египетското Ново царство

Рамзес (група) може да се отнася за:
 Рамзес (група) – Хановер, Германия
 Рамзес група – Дорсет, Англия